

Patronyme 

 André Lemonnier (1896-1963), amiral français ; 
 André Lemonnier (1937-), peintre français ;
 Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824), peintre d’histoire français ;
 Anne-José Lemonnier ;
Antoinette Lemonnier (1887-1866), artiste lyrique française;
 Camille Lemonnier (1844-1913), écrivain belge ;
 Élisa Lemonnier (1805-1865), fondatrice de l'enseignement professionnel féminin ;
 Émile Lemonnier (1893-1945), général français ;
 Felice Le Monnier (1806-1884), éditeur italien d'origine française ;
 Georges Le Monnier (1843-1931), scientifique français ;
 Guillaume Antoine Le Monnier (1721-1797), abbé, traducteur, poète et dramaturge français ;
 Guy Lemonnier (1958-), navigateur et aventurier français ;
 Henry Lemonnier (1842-1936), historien de l'art français ;
 Hervé Lemonnier (1947-à, pilote automobile français ;
  ;
 Jérôme Lemonnier ;
 Louis-François Lemonnier (?-1776), relieur français ;
 Louis Guillaume Le Monnier (1717-1799), médecin et botaniste français ;
 Louis-Pierre Lemonnier (), entrepreneur en bâtiments français ;
 Luc Lemonnier (1968-), homme politique français ;
 Marc Lemonier (1955-), journaliste français ;
 Maurice Lemonnier (1860-1930), homme politique belge ;
 Meg Lemonnier (1905-1988), actrice britannique ;
  ;
 Pierre Charles Le Monnier (1715-1799), astronome français ;
 Pierre-René Lemonnier (1731-1796), dramaturge, fabuliste et librettiste français.

Toponyme 

 Le Monnier, un cratère lunaire ; 
 Boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles ;
 Station Lemonnier du prémétro de Bruxelles ;
 Passage Lemonnier à Liège ;
 Avenue du Général-Lemonnier à Paris,  ;
 Camp Lemonnier à Djibouti ;
 Institut Lemonnier, à Caen ;
 Monument Camille Lemonnier à Bruxelles.

Liens externes 
 

Patronyme normand